Young Buck — американський репер, учасник гурту G-Unit. Нижче наведено його сольну дискографію.

Студійні альбоми

Незалежні та вуличні альбоми

Спільні альбоми

Мікстейпи 
 2005: Welcome to the Hood
 2006: Chronic 2006
 2006: Welcome to the Traphouse
 2006: Case Dismissed — The Introduction of G-Unit South
 2007: Mr. Ten-A-Key (Product of the South) 
 2007: G-Unit Radio 24: The Clean Up Man 
 2008: Starbucks (разом з All Star)
 2009: Cashville Takeover (разом з Cashville Records)
 2009: Back on My Buck Shit
 2009: Only God Can Judge Me
 2010: Back on My Buck Shit Vol. 2: Change of Plans
 2010: 601 to the 615 (разом з Boo Rossini)
 2012: Live Loyal Die Rich
 2012: G.a.S — Gangsta and Street (разом з Tha City Paper)
 2012: Strictly 4 Traps N Trunks 44: Free Young Buck Edition
 2012: Welcome 2 Cashville (разом з Cashville Records)
 2013: G.a.S — Gangsta and Street 2 (разом з Tha City Paper)
 2013: Warrior Music (разом з The Outlawz)
 2015: Before the Beast
 2015: 10 Bullets
 2015: 10 Bricks
 2015: 10 Pints

Сингли

Власні

Інших виконавців 

 2003: 50 Cent з участю Snoop Dogg, Lloyd Banks та Young Buck — «P.I.M.P.» (Австралія: Платиновий; США: Золотий)
 2004: Lil' Flip з уч. Young Buck та Bun B — «Game Over (Flip)»
 2005: Three 6 Mafia з уч. Young Buck та 8Ball & MJG — «Stay Fly» (США: 2× Платиновий)
 2005: YoungBloodZ з уч. Young Buck — «Datz Me»
 2006: 50 Cent з уч. Young Buck та M.O.P. — «I'll Whip Ya Head Boy»
 2006: Mobb Deep з уч. Young Buck — «Give It to Me»
 2006: Lil Scrappy з уч. Young Buck — «Money in the Bank» (США: Золотий)
 2008: G-Unit з уч. Young Buck — «I Like the Way She Do It»
 2008: G-Unit з уч. Young Buck — «Rider Pt. 2»
 2010: Jay Jizzle з уч. Young Buck — «You Need to Stop»
 2010: J. Luciano з уч. Young Buck — «Make Em Bad»
 2011: Kinfolk Thugs, Playa Fly, Young Buck та GK — «She Got the»
 2011: Kenny Ali & Jtrip з уч. Young Buck — «Millionaire»
 2011: J-LP з уч. Young Buck — «Hip-hop Hoodie»
 2011: Lil Hype з уч. Young Buck — «24/7»
 2011: C-Murder з уч. Akon, B.G. та Young Buck — «One False Move (Remix)»
 2011: Juvenile та Young Buck — «My Status»
 2011: Kasinova & MrBoaz з уч. Young Buck — «Anything Goes»
 2011: Drumma Boy з уч. Tity Boi, Gucci Mane та Young Buck — «I'm on Worldstar»
 2011: K.O Mccoy з уч. Young Buck — «U Can't Stop Me»
 2012: Ghost з уч. Young Buck та AC — «Who I Am»
 2012: Rob Street з уч. Young Buck та 9th Ward Gucci — «Action»
 2013: Hype Pacino з уч. Tech N9ne та Young Buck — «I'm Gucci (G-Mix)»
 2014: Brownie Santos з уч. Young Buck — «Dope Boy Swag»
 2014: C-Good з уч. Zed Zilla та Young Buck — «Tennessee Tags»  
 2014: C-Good з уч. Drumma Boy та Young Buck — «Trap Shit»  
 2014: Daz Dilly з уч. Short Khop, Young Buck, Bo$$ та Murphy Lee — «The Reason Why»
 2014: Deazy з уч. Crooked I та Young Buck — «So Many» 
 2014: Hindu V з уч. Young Buck та Gorilla Zoe — «Find Your Way» 
 2014: L Roy da Boy з уч. Young Buck — «Muscle» 
 2014: Trick-Trick з уч. Young Buck, Parlae та Cash Paid — «Outside» 
 2015: Cashis з уч. Young Buck, Arez Cobain та June B — «Kingpin»
 2015: Cashis з уч. Young Buck, Project Pat та Sullee J — «Work»
 2015: DJ Funky й Deraj з уч. T'melle, Young Buck, Problem та Troy Ave — «Hustla»
 2015: Obie Trice з уч. Young Buck та Tone Tone — «Dealer»

Гостьові появи 

1999: «All Black» (D-Tay з уч. Young Buck)
1999: «All My Life» (First Born з уч. Young Buck)
1999: «Caught in the Wind» (First Born з уч. Bun B та Young Buck)
1999: «Hard Hitters» (First Born з уч. 50 та Young Buck)
1999: «Purse First, Ass Last» (First Born з уч. Bun B та Young Buck)
2000: «M.E.M.P.H.I.S.» (Three 6 Mafia з уч. Hypnotize Camp Posse та Young Buck)
2001: «Walk It Like Ya Talk It» (Smoked Outt з уч. Young Buck)
2001: «Wanda» (Smoked Outt з уч. Young Buck)
2002: «C.E.O. Stacks» (Juvenile з уч. JT the Bigga Figga, Skip та Young Buck)
2002: «Gotta Get It» (Juvenile з уч. JT the Bigga Figga, Billy Cook та Young Buck)
2002: «Luv 2 Get High» (B-Legit з уч. Skip та Young Buck)
2003: «Big Thangs» (Skip з уч. Wacko та Young Buck)
2003: «Blood Hound» (50 Cent з уч. Young Buck)
2003: «Chronic's Blowin» (Snoop Dogg з уч. Young Buck)
2003: «Don't Start No Shit» (Snoop Dogg з уч. Young Buck)
2003: «Keep It Gangsta» (Skip з уч. Wacko та Young Buck)
2003: «Nigger What» (Skip з уч. Wacko та Young Buck)
2003: «Right Thurr» (50 Cent з уч. Young Buck)
2003: «We Dont Play» (Skip з уч. UTP Playas та Young Buck)
2004: «I Luv da Hood» (The Game з уч. Young Buck)
2004: «Killin Folks» (MC Eiht з уч. Skip та Young Buck)
2004: «O It's On» (Petey Pablo з уч. Young Buck)
2004: «Work Magic» (Lloyd Banks з уч. Young Buck)
2005: «Datz Me» (YoungBloodZ з уч. Young Buck)
2005: «How the Hell» (I-20 з уч. Ludacris та Young Buck)
2005: «Last of a Dying Breed» (Young Jeezy з уч. Trick Daddy, Lil Will та Young Buck)
2005: «Yappin'» (Master P з уч. Young Buck)
2005: «You Already Know» (Lloyd Banks з уч. 50 Cent та Young Buck)
2005: «Your Hood» (DJ Green Lantern з уч. Xzibit та Young Buck)
2006: «I'm Bad» (Quanie Cash з уч. Young Buck)
2006: «Iceman» (Lloyd Banks з уч. Scarface, 8Ball та Young Buck)
2006: «Rob the Robbers» (Ludacris з уч. I-20 та Young Buck)
2006: «Sleep» (2Pac з уч. Chamillionaire та Young Buck)
2006: «Slow Down» (Lyfe Jennings з уч. Doc Black та Young Buck)
2006: «Straight Up» (Trick Daddy з уч. Young Buck)
2006: «Undertaker» (T.I. з уч. Young Dro та Young Buck)	
2007: «26 Inches» (Blood Raw з уч. Young Buck)
2007: «Ain't Nothin' Like Me» (Joe з уч. Tony Yayo та Young Buck)	
2007: «Drank 'n' Drive» (Ya Boy з уч. Young Buck)
2007: «Fed's Takin' Pictures» (DJ Drama з уч. Rick Ross, Jim Jones, Willie the Kid, T.I., Young Jeezy та Young Buck)
2007: «Fire» (50 Cent з уч. Nicole Scherzinger та Young Buck)
2007: «God's Plan» (Hi-Tek з уч. Outlawz та Young Buck)
2007: «I Don't Lie» (Haystak з уч. Young Buck)
2007: «I'm Back» (Ky-Mani Marley з уч. Louie Rankin та Young Buck)
2007: «Ride or Die» (Chauncey Black з уч. Rah Digga та Young Buck)
2007: «Talk About Me» (DJ Drama з уч. Lloyd Banks, Tony Yayo та Young Buck)
2007: «Tear It Up» (Allstar з уч. Young Buck)
2007: «Where You From» (E.S.G. з уч. Young Buck)
2008: «Dead Wrong» (Jake One з уч. Young Buck)
2008: «Can't Tell Me Nothin» (615 з уч. Young Buck)
2008: «Go Hard» (615 з уч. Young Buck)
2008: «If I Die II Night» (Bun B з уч. Lyfe Jennings та Young Buck)
2008: «It Ain't a Problem» (JT the Bigga Figga з уч. Young Buck)
2008: «No Day's Off» (G-Unit з уч. Young Buck)
2008: «Party Ain't Over» (G-Unit з уч. Young Buck)
2008: «Piano Man» (G-Unit з уч. Young Buck)
2008: «Ridin' Gettin' Blunted» (Starlito з уч. Young Buck)
2008: «Sukka Dukkas» (Skatterman & Snug Brim з уч. Young Buck)
2009: «Break Ya Back» (Will Roush з уч. Redman, Stat Quo, Prodigy та Young Buck)
2009: «Down South Hustlaz» (Rick Ross з уч. Bun B, Trae, Willie D та Young Buck)
2009: «Fuck You» (Outlawz з уч. Young Buck)
2009: «Go Head» (Blood Raw з уч. Young Buck)
2009: «I Love You Too Much» (Starlito з уч. Young Buck)
2009: «I'm Fine» (Colin Munroe з уч. Young Buck)	
2009: «Let's Get It» (Bigg Steele з уч. G Malone та Young Buck)
2009: «Nigga Owe Me Some Money» (B.G. з уч. C-Murder, Lil Boosie, Soulja Slim та Young Buck)
2009: «Real Talk» (Blood Raw з уч. Young Jeezy та Young Buck)
2009: «Respect My Mind» (Young Jeezy з уч. Slick Pulla та Young Buck)
2009: «Ridin» (Starlito з уч. Young Buck)
2009: «Trap Masters» (Yo Gotti з уч. Young Buck)
2009: «Nigga Owe Me Some Money» (B.G. з уч. C-Murder, Lil Boosie, Soulja Slim та Young Buck)
2010: «American Dream» (Stix Izza з уч. Young Buck)
2010: «Business Man»» (Boo Rossini з уч. Young Buck)
2010: «Duece's & Trae's» (Trae з уч. Big Pokey та Young Buck)
2010: «Get to the Money» (C-Bo з уч. Young Buck)
2010: «Issues» (Tity Boi з уч. Young Buck та Dolla з Playaz Circle)
2010: «Lego» (J. Futuristic з уч. Young Buck)
2010: «Out da Way» (Brotha Lynch Hung з уч. Young Buck)
2010: «Seen It All» (Outlawz з уч. Young Buck)
2010: «Sell Out Everything» (DJ Freddy Fred з уч. Murphy Lee, Gunplay та Young Buck)
2010: «So Many» (D Eazy з уч. Crooked I та Young Buck)
2010: «This Side (Fuck Boy)» (Young Breed з уч. Boo Rossini, Schife та Young Buck)
2010: «Whitney & Bobby» (Jay'Ton з уч. Rick Ross, Trae та Young Buck)
2011: «Big Dog» (Starlito з уч. Young Buck)
2011: «Blow My High» (Outlawz з уч. Trae the Truth та Young Buck)
2011: «Choppa Down» (Waka Flocka Flame з уч. French Montana та Young Buck)	
2011: «Get Rowdy» (Drumma Boy з уч. DJ Paul та Young Buck)
2011: «Gotta Whole Lotta» (Starlito з уч. West та Young Buck)
2011: «Guilty» (Gucci Mane з уч. Young Buck)
2011: «I'm on Worldstar» (Drumma Boy з уч. Gucci Mane, 2 Chainz та Young Buck)
2011: «Mad at Me» (DJ Paul з уч. Charlie P та Young Buck)
2011: «Pay Off» (Outlawz з уч. Kastro та Young Buck)
2011: «Quit Handcuffin' (freestyle)» (D12 з уч. Young Buck)
2011: «She Got The» (Kinfolk Thugs з уч. PlayaFly, GK та Young Buck)
2011: «So Long» (HK з уч. Young Buck)
2011: «Take Mine» (Jmic з уч. Layzie Bone та Young Buck)
2011: «Wake Up» (Starlito з уч. Young Buck)
2011: «What's Happening» (Cashis з уч. Spleen та Young Buck)
2012: «#ForeverScoob (R.I.P. DJ Scooby)» (Starlito з уч. Stix Izza, Quannie Cash, Tha City Paper, Robin Raynelle та Young Buck)
2012: «All Kinds of Drugs» (Lil Wyte з уч. Lil Wil та Young Buck)
2012: «By Myself» (MJG з уч. TMack та Young Buck)
2012: «Callin' My Name» (C-Bo з уч. Young Buck)
2012: «CTN Way» (Goatalini з уч. Hambino, Clacc Dude та Young Buck)
2012: «Dedicated Hustler» (C-Bo з уч. Young Buck)
2012: «Got Em Killed» (Lil' Chris з уч. Roc Child та Young Buck)
2012: «Grind Hard 4 the $$» (Starlito з уч. Yo Gotti, Robin Raynelle та Young Buck)
2012: «Gun Shots» (C-Bo з уч. Young Buck)
2012: «I Have Nothing» (Starlito з уч. Young Buck)
2012: «If I Have To» (Starlito з уч. Young Buck)
2012: «No Warning» (C-Bo з уч. Big O та Young Buck)
2012: «On My Counter» (Rukus 100 з уч. Young Buck)
2012: «Ridin Gettin Blunted» (Starlito з уч. Young Buck)
2012: «Ridin Gettin Blunted» (Starlito з уч. Young Buck)
2012: «Shootn Off» (Thug Therapy з уч. Young Buck)
2012: «TN Boyz» (Criminal Manne з уч. Don Trip та Young Buck)
2013: «Breaking All the Rules» (Rukus 100 з уч. Young Buck)
2013: «Club Money» (Blanco Caine з уч. Calico Jonez та Young Buck)
2013: «I Wanna Be Your Man» (K.O. MCcoy з уч. Mark Morrison та Young Buck)
2013: «Key to My Heart» (Rukus 100 з уч. The Fatal 4 та Young Buck)			 	
2014: «Living Dangerous» (DJ Whoo Kid з уч. Chris Webby та Young Buck)
2013: «Put da Clip In» (Young Noble з уч. C-Bo та Young Buck)
2013: «Talk About It» (Charlie P з уч. Young Buck)
2013: «Talk Nasty» (Gangsta Boo з уч. Young Buck)
2013: «Tonite» (EDIDON з уч. Hussein Fatal, Young Noble та Young Buck)
2013: «Top Down» (Peter Jackson з уч. G5ive та Young Buck)
2013: «Trap Phone» (Papercha$e з уч. Young Buck)
2014: «Action» (Drumma Boy з уч. C-Good та Young Buck)
2014: «Ain't Goin Back» (Slicc Pulla з уч. Rich Homie Quan та Young Buck)
2014: «Around Me» (Tha City Paper з уч. Young Buck) 
2014: «Choppa on Deck» (Yukmouth з уч. C-Bo та Young Buck)
2014: «Empty Cup» (The Mo City Don з уч. Young Buck)
2014: «Hunger Pains» (Aspects і SnowGoonS з уч. Young Buck та Swisha-T)
2014: «Murda» (DJ Kay Slay з уч. Gunplay, N.O.R.E. та Young Buck)
2014: «Murda Barz» (DJ OP з уч. Styles P, Uncle Murda та Young Buck)
2014: «New South» (Grindhouse Gang з уч. Young Buck, Jr Black та White Shadow)
2014: «No Mo» (Aspects і SnowGoonS з уч. Young Buck та Celph Titled)
2014: «Out in a Blaze» (Hussein Fatal з уч. Young Noble, EDIDON, 2Pac та Young Buck)				
2014: «Talk 2 Me» (Lil Bankhead з уч. Cap. 1, Jim Jones та Young Buck)
2014: «Wanna Be Your Man 2.0» (Mark Morrison з уч. K.O. MCcoy та Young Buck)
2014: «Young OGZ» (DJ Kay Slay з уч. Young Buck та Young Chris)
2015: «100» (D12 з уч. Kidd Kidd та Young Buck)
2015: «A1» (Lil Murda з уч. Young Buck, Cub da Cookup Boss, D-Tay, D-Strap та Novakane)
2015: «Anybody» (Cub da CookUp Boss та Bandplay з уч. Young Buck та Tha City Paper) 
2015: «Fish Scale» (Cub da CookUp Boss та Bandplay з уч. Young Buck)
2015: «Good Man Gone Bad» (DJ Kay Slay з уч. Young Buck, Sheek Louch та Sammi J) 
2015: «Memories» (DJ Kay Slay з уч. Freeway, Lil' Fame та Young Buck) 
2015: «Middle Finger» (Kidd Kidd з уч. Young Buck та Kevin Gates)
2015: «Nigga Nigga» (50 Cent з уч. Lil Boosie та Young Buck) 
2015: «Realest in the Game» (Jadakiss з уч. Young Buck та Sheek Louch) 
2015: «Recession Back» (Young Scooter з уч. Boosie Badazz та Young Buck)
2015: «Ride Out» (B.G. Knocc Out з уч. Young Buck та Young Shame)
2015: «Rock Ya Body» (Twanée з уч. Young Buck)
2015: «Shoot the Shit» (D Strap з уч. Young Buck) 
2015: «Solo» (Cub da CookUp Boss та Bandplay з уч. Young Buck) 
2015: «Still Thuggin» (Starlito з уч. Quanie Cash та Young Buck)
2015: «Usual Suspects» (Snowgoons з уч. Aspects, Young Buck та B-Tight) 
2015: «Wasted» (Cub da CookUp Boss та Bandplay з уч. Young Buck, JT the Bigga Figga й Bezzeled Gang)

Ремікси

Відеокліпи

Власні 

 2000: «Back on Up» (разом з D-Tay)
 2004: «Let Me In»
 2004: «Look at Me Now/Bonafide Hustler» (з участю Mr. Porter, 50 Cent та Tony Yayo)
 2004: «Shorty Wanna Ride»
 2006: «I Know You Want Me» (з уч. Jazze Pha)
 2007: «Get Buck»
 2007: «U Ain't Goin' Nowhere» (з уч. Lyfe Jennings)
 2007: «Hold On» (з уч. 50 Cent)
 2008: «Lose My Mind»
 2009: «Big Work» (разом з Savion Saddam)
 2009: «Play Foul» (з уч. Allstar)
 2010: «In These Streets» (разом з Savion Saddam, з уч. Trezure)
 2010: «Breach of Contract»
 2010: «Gettin Money» (разом з Savion Saddam)
 2010: «When the Rain Stops»
 2011: «Came Back»
 2011: «I'm Done wit Y'all»
 2011: «Im Taxin»
 2011: «Im Ready Now» (з уч. Shannon Sanders)
 2011: «Homerun»
 2011: «Birdshit» (разом з Savion Saddam)
 2011: «Touchdown» (з уч. Goat, Hambino та Clacc Dude)

 2011: «Cashville to Panama» (з уч. Charlie P та J Jones)
 2011: «Got Em Killed» (з уч. Roc-Child та Lil Chris)
 2011: «Bang Dat» (разом з Savion Saddam)
 2012: «No Place for Me»
 2012: «Wake Up» (разом з Starlito)
 2012: «Oh My God» (разом з Tha City Paper)
 2012: «On My Counter» (з уч. Rukus 100)
 2012: «Put Me in the Projects»
 2012: «House Shoes» (з уч. B-Do та Tha City Paper)
 2012: «Word Iz» (разом із Savion Saddam)
 2012: «Bout Money» (разом із Rukus 100)
 2013: «Gettin Back»
 2013: «Got Me on It»
 2013: «Rage»
 2013: «Rubberband Banks»
 2013: «Separation»
 2014: «Gun Walk (Remix)»
 2014: «Rollin» (з уч. Rukus 100)
 2014: «Shit (Remix)»
 2014: «Trained to Go»
 2015: «Always Stay Strapped»
 2015: «Lean & Molly»
 2015: «Let Me See It»
 2015: «Money Right»
 2015: «New Years Cake»
 2015: «Not This Time»
 2015: «On tha Way»
 2015: «On the Line» (разом з Savion Saddam)
 2015: «Push»
 2015: «Refill»
 2015: «Warrior» (разом з Jigg)

Інших виконавців 

 2006: Lil Scrappy з уч. Young Buck — «Money in the Bank»
 2008: West з уч. Young Buck — «Hustleman»
 2008: Bloodraw з уч. Young Buck — «26 Inches»
 2010: Trae the Truth з уч. Young Buck та Big Pokey — «Dueces»
 2010: The Outlawz з уч. Young Buck — «Seen It All»
 2010: J Futuristic з уч. Young Buck — «Lego»
 2010: Playaz Circle з уч. Young Buck — «Issues»
 2011: 6 Tre G з уч. Young Buck — «Kurtis Blow/Hard Drugs»
 2011: Drumma Boy з уч. Young Buck та 8 Ball & MJG — «Round Me»
 2011: Drumma Boy з уч. Young Buck та DJ Paul — «Get Rowdy»
 2011: Savion Saddam з уч. Young Buck та J Red — «When It All Fall Down»
 2011: J-LP з уч. Young Buck — «Hip hop Hoodie»
 2011: Hambino з уч. Young Buck — «A Lotta Bodiez»
 2011: DJ Paul з уч. Young Buck та Charlie P — «Mad at Me»
 2011: Drumma Boy з уч. Tity Boi, Gucci Mane та Young Buck — «I'm on Worldstar»
 2011: K.O Mccoy з уч. Young Buck — «U Can't Stop Me»
 2011: HK з уч. Young Buck — «So Long»

 2011: Schizondabiz з уч. Young Buck — «Fake Smiles»
 2011: Nameless Kx з уч. Young Buck, Young Noble та Prentice — «Here to Stay Remix»
 2011: Mr. Cota Cota з уч. Young Buck — «What It Look Like»
 2011: Kenny Ali & Jtrip з уч. Young Buck — «Millionaire»
 2011: Lil Hype з уч. Young Buck — «24/7»
 2012: C-Good з уч. Zed Zilla та Young Buck — «Tennessee Tags»
 2012: Kae State з уч. Young Buck — «Rollin»
 2012: Drive By з уч. Young Buck — «Tha Money»
 2012: Swisha-T з уч. Young Buck та Aspects — «Hunger Pains»
 2012: Paperchase з уч. Young Buck — «Trap Phone»
 2013: Thymm Nation з уч. Young Buck — «Gettin It»
 2014: C Good з уч. Drumma Boy Fresh та Young Buck — «Action»
 2014: Gritty Boi з уч. Young Buck — «Dont Fuck wit U»
 2014: Heat Boy KiE-Lo з уч. Young Buck — «My Bizness»
 2014: Pzy Boi з уч. Young Buck — «Back at It»
 2014: Trap Boyz з уч. Young Buck — «On Me Right Now»
 2015: Bandgang Biggs з уч. Young Buck — «Dboy»
 2015: DJ Kay Slay з уч. Young Buck, Sheek Louch та Sammi J — «Good Man Gone Bad»
 2015: EAZY BLVD з уч. Young Buck — «Neva Had a Job»
 2015: G Child da Boss з уч. Young Buck — «Dirty Diana»
 2015: Nat Lotto з уч. Young Buck — «I Aint Worried»
 2015: Parlae з уч. Cap1 та Young Buck — «I Got It»
 2015: Ponkinhead Allstars з уч. Young Buck та Po'Folk — «One Chance»

Посилання 

Young Buck
Young Buck